Structuurvisie, de visie van een gemeente of provincie op het gebied van de ruimtelijke ordening
 Ruimtelijk Structuurplan, een plan met ruimtelijke ontwikkelingen in Vlaanderen
 Documentair Structuurplan, een beleidsplan voor informatiebeheer